Torre (italienisch und spanisch für „Turm“) bezeichnet:
 Torre (Turm), Turmbauten der korsischen Frühzeit
 Torre (Familienname), einen häufigen italienischen und spanischen Familiennamen (mit Namensträgern)
 Torre-Kultur, Kulturepoche auf Korsika

Torre (italienisch, spanisch, portugiesisch ‚Turm‘) ist der Name folgender geografischen Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Torre Annunziata, Stadt in der Metropolitanstadt Neapel, Italien
 Torre d’Arese, Gemeinde in der Provinz Pavia, Italien
 Torre Canavese, Stadt in der Metropolitanstadt Turin, Italien
 Torre Boldone, Gemeinde in der Provinz Bergamo, Italien
 Torre Beretti e Castellaro, Gemeinde in der Provinz Pavia, Italien
 Torre d’Isola, Gemeinde in der Provinz Pavia, Italien
 Torre Mondovì, Gemeinde in der Provinz Cuneo, Italien
 Torre di Mosto, Stadt in der Metropolitanstadt Venedig, Italien
 Torre Le Nocelle, Gemeinde in der Provinz Avellino, Italien
 Torre de’ Negri, Gemeinde in der Provinz Pavia, Italien
 Torre Pallavicina, Gemeinde in der Provinz Bergamo, Italien
 Torre de’ Passeri, Gemeinde in der Provinz Pescara, Italien
 Torre Pellice, Stadt in der Metropolitanstadt Turin, Italien
 Torre de’ Picenardi, Gemeinde in der Provinz Cremona, Italien
 Torre de’ Roveri, Gemeinde in der Provinz Bergamo, Italien
 Torre di Ruggiero, Gemeinde in der Provinz Catanzaro, Italien
 Torre San Giorgio, Gemeinde in der Provinz Cuneo, Italien
 Torre di Santa Maria, Gemeinde in der Provinz Sondrio, Italien
 Torre San Patrizio, Gemeinde in der Provinz Fermo, Italien
 Torre Santa Susanna, Gemeinde in der Provinz Brindisi, Italien

Gemeindeteile:
 Torre TI, Ort im Kanton Tessin, Schweiz
 Torre (Haute Corse), Ort auf Korsika, Frankreich

 Torre (Amares), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Amares, Portugal
 Torre (Viana do Castelo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Viana do Castelo, Portugal
 Torre de Coelheiros, Portugal
 Torre de Dona Chama, Portugal
 Torre de Moncorvo, Portugal
 Torre de Vale de Todos, Portugal
 Torre de Vilela, Portugal
 Torre do Pinhão, Portugal
 Torre do Terrenho, Portugal

Bauten:
 Torre von Torre, ein Turmbau

Berge:
 Cerro Torre in Patagonien, Argentinien
 Torre (Serra da Estrela) in Portugal

Flüsse:
 ein Fluss in der Algarve (Portugal)
 Torre (Isonzo) in der Provinz Udine, Italien

Siehe auch:
 La Torre, Dalla Torre, Della Torre
 Torres
 Val della Torre
 Cinque Torri, Felsformation in den Dolomiten 
 Laguna Torre
 Tore